Gminy w USA:
 Rural (ang. Rural Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Rural (ang. Rural Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Rural (ang. Rural Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Rural (ang. Rural Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman

pt:Rural